Hamnholmen (Kalix), een Zweedse eiland behorend tot de Kalix-archipel
Hamnholmen (Piteå), een Zweedse eiland behorend tot de Piteå-archipel